Данциг () — топоним.

География 
 Данциг — историческое и современное немецкое название Гданьска, города в северной Польше.
 Данцигская республика — полуавтономное государство во время Наполеоновских войн (1807—1815).
 Данциг — административный округ в составе Пруссии и Германии (1815—1919).
 Вольный город Данциг — город-государство под управлением Лиги Наций (1920—1939).
 Данциг — административный округ в Третьем рейхе (1939—1945).

Фамилия 
 Данциг, Авраам (1748—1820) — раввин, автор трудов по еврейскому праву.
 Данциг, Борис Моисеевич (1896—1973) — советский востоковед, труды по истории, экономике стран Ближнего Востока, истории изучения Ближнего Востока в России.
 Данциг, Гленн (род. 1955) — американский музыкант, певец и продюсер.
 Данциг, Давид ван (1900—1959) — голландский математик.
 Данциг, Джесси (псевдоним Джесс Денди; 1871—1923) — американский актёр немого кино и театра.
 Данциг, Джордж Бернард (1914—2005) — американский математик, разработавший симплекс-метод и считающийся одним из «отцов» линейного программирования.
 Данциг, Евелина Марковна (1932—2022) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук, профессор, сотрудник Зоологического института РАН, крупнейший специалист по кокцидам. 
 Данциг, Май Вольфович (1930—2017) — белорусский советский живописец, педагог. Заслуженный деятель искусств БССР (1973). Народный художник Беларуси (1995).
  (род. 1980) — чемпион мира по боям без правил.
  (род. 1944) — американский адвокат, бывший министр МВС США.
 Данциг, Руди ван (1933—2012) — голландский артист балета, балетмейстер.
 Данциг, Сара (урожд. Палфри, 1912—1996) — американская теннисистка, член Международного зала теннисной славы.
 Данциг, Шарль (род. 1961) — французский писатель и поэт, издатель.
 Данциг, Эллисон (1898—1987) — американский спортивный журналист и писатель.

Имя 
 Данциг Сергеевич Балдаев — советский полковник милиции.

См. также 
 
 «Данциг» (1905—1919)— германский лёгкий крейсер.
 Данцигский крест () — нацистский памятный знак вольного города Данциг.
  — подразделение СС, существовавшее в Данциге в 1939 г.
 «Danzig» — американская хэви-метал группа.
 Danzig (альбом) — дебютный альбом одноимённой группы, 1988 г.
  — астероид, открытый в 1929 г. Карлом Вильгельмом Райнмутом.
 Новый Данциг

